Брадарац може бити:

 Брадарац, насељено место у општини Пожаревац
 Брадарац, насељено место у општини Алексинац у Нишавском округу.